Karl Theodor zu Guttenberg bzw. Karl-Theodor zu Guttenberg ist der Name folgender Personen:

*Karl Theodor zu Guttenberg (Politiker, 1921) (1921–1972), deutscher Politiker (CSU)
Karl-Theodor zu Guttenberg (* 1971), ehemaliger deutscher Politiker (CSU)